Чэнь Хунъи́ (; ) — китайская фигуристка. Она является победительницей Гран-при Китая (2020), серебряным призёром чемпионата Китая (2020) и участницей чемпионатов, проводимых под эгидой ИСУ.

Карьера

Ранние годы 
Чэнь Хунъи встала на коньки в 2008 году. На взрослом уровне, она заняла четвертое место на чемпионате Китая 2017 года.

Сезон 2017/2018 
Дебют Чэнь Хунъи в серии Гран-при среди юниоров состоялся в сентябре 2017 года в Загребе, где она заняла 16 место. В следующем месяце она заняла 10-е место в Гданьске, Польша. В декабре она впервые попала на подиум, завоевав бронзу на чемпионате Китая 2018 года. Она вышла в произвольную программу и заняла 18-е место в общем зачёте на чемпионате мира среди юниоров 2018 года в Софии.

Сезон 2018/2019 
В начале августа Чэнь Хунъи дебютировала на международной арене. Она заняла 6-е место на Открытом чемпионате Азии по фигурному катанию. Чен заняла 14-е место на чемпионате четырёх континентов 2019 года. Она заняла 19-е место на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в начале марта, а в конце месяца отправилась в Сайтаму на взрослый. В короткой программе Чен набрала 58,53 балла.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 2002 году
Википедия:Биографии современников
Спортсмены Пекина
Фигуристы Китая